Karemera ist der Familienname folgender Personen:

 Carole Karemera, ruandische Schauspielerin
 Édouard Karemera (1951–2020), ruandischer Politiker